Поросо́зеро — топоним.

 Поросозеро — озеро в Мурманской области.
 Поросозеро — озеро в Суоярвском районе Республики Карелия.
 Поросозеро — посёлок в Республике Карелия.
 Поросозеро — железнодорожная станция Октябрьской железной дороги.

См. также 
 Поросозерское сельское поселение